До списку лускокрилих Ірландії віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані в Ірландії.

Згідно з оцінками, зареєстровано понад 1500 видів лускокрилих з 55 родин, що трапляються на території Ірландії.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) — головчак Таґес
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) — головчак тире
 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) — головчак лісовий

Біланові (Pieridae) 
 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) — зоряниця Аврора
 Colias alfacariensis Ribbe, 1905 — жовтюх альфакарець
 Colias croceus (Fourcroy, 1785) — жовтюх помаранчик
 Colias hyale (Linnaeus, 1758) — жовтюх осьмак
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) — цитринець
 Leptidea juvernica
 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) — білюшок гірчичник
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) — білан капустяний
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)  білан брукв'яний
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) — білан ріпаковий

Синявцеві (Lycaenidae) 
 Cacyreus marshalli
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) — хвостюшок підзелень
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) — синявець крушиновий
 Cupido argiades (Pallas, 1771) — синявець Аргіад
 Cupido minimus (Fuessly, 1775) — синявець карликовий
 Lycaena dispar (Haworth, 1802) — дукачик непарний, локально вимер
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) — дукачик грянець
 Neozephyrus quercus
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) — синявець Ікар
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758) — легіт березовий

Сонцевики (Nymphalidae) 
 Aglais io (Linnaeus, 1758) — сонцевик павиче око
 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) — сонцевик кропив'яний
 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) — очняк квітковий
 Araschnia levana (Linnaeus, 1758) — сонцевичок змінний
 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) — підсрібник великий
 Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) — перлівець Єфросина
 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) — прочанок памфіл
 Coenonympha tullia (Muller, 1764) — монарх
 Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) — данаєць Хрисипп
 Erebia epiphron — локально вимер
 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) — рябець Авринія
 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) — сатир боровий
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) — підсрібник Латонія
 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) — осадець Мегера
 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) — очняк волове око
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) — жалібниця
 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) — осадець Егерія
 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) — щербатка c-біле
 Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) — очняк жовтогарячий
 Speyeria aglaja
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) — сонцевик адмірал
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) — сонцевик будяковий
 Vanessa virginiensis

Косатцеві (Papilionidae) 
 Papilio machaon Linnaeus, 1758 — махаон

Молі

Молі довговусі (Adelidae) 

 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela cuprella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) — міль довговуса зелена
 Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
 Nematopogon magna (Zeller, 1878)
 Nematopogon metaxella (Hübner, 1813)
 Nematopogon pilella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839
 Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora cupriacella (Hübner, 1819)
 Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora minimella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Agonoxenidae 
 Chrysoclista lathamella (T. B. Fletcher, 1936)
 Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)

Віялокрилки (Alucitidae) 

 Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758

Batrachedridae 

 Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Bedelliidae 

 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Бластобазиди (Blastobasidae) 
 Blastobasis adustella Walsingham, 1894
 Blastobasis lacticolella Rebel, 1940

Кривовусі крихітки-молі (Bucculatricidae) 

 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix maritima Stainton, 1851
 Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848

Хореутиди (Choreutidae) 
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
 Tebenna micalis (Mann, 1857)

Чохликові молі (Coleophoridae) 

 Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882
 Coleophora adspersella Benander, 1939
 Coleophora albicosta (Haworth, 1828)
 Coleophora albidella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Coleophora alticolella Zeller, 1849
 Coleophora anatipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora argentula (Stephens, 1834)
 Coleophora atriplicis Meyrick, 1928
 Coleophora betulella Heinemann, 1877
 Coleophora binderella (Kollar, 1832)
 Coleophora caespititiella Zeller, 1839
 Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846
 Coleophora discordella Zeller, 1849
 Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora follicularis (Vallot, 1802)
 Coleophora fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora glaucicolella Wood, 1892
 Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora juncicolella Stainton, 1851
 Coleophora laricella (Hübner, 1817)
 Coleophora lassella Staudinger, 1859
 Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849
 Coleophora lixella Zeller, 1849
 Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833)
 Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
 Coleophora maritimella Newman, 1863
 Coleophora mayrella (Hübner, 1813)
 Coleophora milvipennis Zeller, 1839
 Coleophora orbitella Zeller, 1849
 Coleophora otidipennella (Hübner, 1817)
 Coleophora pappiferella Hofmann, 1869
 Coleophora paripennella Zeller, 1839
 Coleophora peribenanderi Toll, 1943
 Coleophora potentillae Elisha, 1885
 Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839
 Coleophora ramosella Zeller, 1849
 Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1877
 Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
 Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
 Coleophora siccifolia Stainton, 1856
 Coleophora spinella (Schrank, 1802)
 Coleophora striatipennella Nylander in Tengstrom, 1848
 Coleophora sylvaticella Wood, 1892
 Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora tamesis Waters, 1929
 Coleophora therinella Tengstrom, 1848
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
 Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)
 Coleophora versurella Zeller, 1849
 Coleophora virgaureae Stainton, 1857

Розкішні вузькокрилі молі (Cosmopterigidae) 

 Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
 Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)

Червиці (Cossidae) 
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758) — червиця пахуча

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
 Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriphila latistria (Haworth, 1811)
 Agriphila selasella (Hübner, 1813)
 Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anania coronata (Hufnagel, 1767)
 Anania crocealis (Hübner, 1796)
 Anania funebris (Strom, 1768)
 Anania fuscalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
 Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833)
 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
 Catoptria falsella Denis & Schiffermüller, 1775
 Catoptria margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
 Catoptria verellus (Zincken, 1817)
 Chilo phragmitella (Hübner, 1805)
 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
 Crambus ericella (Hübner, [1813])
 Crambus hamella (Thunberg, 1788)
 Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
 Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
 Crambus perlella (Scopoli, 1763)
 Crambus pratella (Linnaeus, 1758)
 Crambus silvella (Hübner, 1813)
 Crambus uliginosellus Zeller, 1850
 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Duponchelia fovealis Zeller, 1847
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
 Eudonia angustea (Curtis, 1827)
 Eudonia delunella (Stainton, 1849)
 Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
 Eudonia lineola (Curtis, 1827)
 Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
 Eudonia pallida (Curtis, 1827)
 Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
 Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
 Mecyna asinalis (Hübner, 1819)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
 Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
 Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
 Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
 Paratalanta pandalis (Hübner, 1825)
 Pediasia aridella (Thunberg, 1788))
 Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
 Platytes alpinella (Hübner, 1813)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
 Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796)
 Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
 Loxostege sticticalis  (Linnaeus, 1761)
 Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scoparia subfusca Haworth, 1811
 Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)
 Udea lutealis (Hübner, 1809)
 Udea olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Udea prunalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Udea uliginosalis (Stephens, 1834)
 Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)

Плоскі молі (Depressariidae) 

 Agonopterix alstroemeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix angelicella (Hübner, 1813)
 Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)
 Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix nanatella (Stainton, 1849)
 Agonopterix nervosa (gorse tip moth) (Haworth, 1811)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Agonopterix rotundella (Douglas, 1846)
 Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
 Agonopterix umbellana (Fabricius, 1794)
 Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria daucella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Depressaria douglasella Stainton, 1849
 Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
 Depressaria radiella (Goeze, 1783)
 Depressaria ultimella Stainton, 1849
 Exaeretia allisella Stainton, 1849
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)

Серпокрилки (Drepanidae) 
 Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
 Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
 Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

Злакові молі-мінери (Elachistidae) 

 Blastodacna atra (Haworth, 1828)
 Chrysoclista lathamella (T. B. Fletcher, 1936)
 Elachista adscitella Stainton, 1851
 Elachista argentella (Clerck, 1759)
 Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)
 Elachista cahorsensis Traugott-Olsen, 1992
 Elachista gangabella Zeller, 1850
 Elachista obliquella Stainton, 1854
 Elachista subalbidella Schlager, 1847
 Elachista subocellea (Stephens, 1834)
 Elachista triatomea (Haworth, 1828)
 Elachista albidella Nylander, 1848
 Elachista albifrontella (Hübner, 1817)
 Elachista alpinella Stainton, 1854
 Elachista apicipunctella Stainton, 1849
 Elachista atricomella Stainton, 1849
 Elachista canapennella (Hübner, 1813)
 Elachista cinereopunctella (Haworth, 1828)
 Elachista consortella Stainton, 1851
 Elachista eleochariella Stainton, 1851
 Elachista freyerella (Hübner, 1825)
 Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
 Elachista humilis Zeller, 1850
 Elachista kilmunella Stainton, 1849
 Elachista luticomella Zeller, 1839
 Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)
 Elachista occidentalis Frey, 1882
 Elachista poae Stainton, 1855
 Elachista rufocinerea (Haworth, 1828)
 Elachista scirpi Stainton, 1887
 Elachista serricornis Stainton, 1854
 Elachista subnigrella Douglas, 1853
 Elachista trapeziella Stainton, 1849
 Elachista utonella Frey, 1856
 Elachista biatomella (Stainton, 1848)
 Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848)
 Spuleria flavicaput (Haworth, 1828)
 Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)

Зонтичні молі (Epermeniidae) 
 Epermenia aequidentellus (E. Hofmann, 1867)
 Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
 Epermenia falciformis (Haworth, 1828)
 Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)

Еребіди (Erebidae) 

 Arctia caja (Linnaeus, 1758) (garden tiger moth, great tiger moth)
 Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) (red-necked footman)
 Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) (pale tussock)
 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) (blue underwing, Clifden nonpareil)
 Diacrisia sannio (clouded buff) (Linnaeus, 1758) (clouded buff)
 Diaphora mendica (Clerck, 1759) (muslin moth)
 Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758) (dark tussock)
 Eilema caniola (Hübner, 1808) (hoary footman)
 Manulea complana (Linnaeus, 1758) (scarce footman)
 Katha depressa (Esper, 1787) (buff footman)
 Manulea lurideola (Zincken, 1817) (common footman)
 Wittia sororcula (Hufnagel, 1766) (orange footman)
 Eublemma ostrina (Hübner, 1808) (purple marbled)
 Eublemma parva (Hübner, 1808) (small marbled)
 Callistege mi(Clerck, 1759) (Mother Shipton moth)
 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) (burnet companion moth)
 Euproctis similis (Fuessly, 1775) (yellow-tail, goldtail moth, swan moth)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775) (geometrician)
 Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775) (small fan-foot)
 Zanclognatha tarsipennalis(Treitschke, 1835) (fan-foot)
 Hypena crassalis (Fabricius, 1787) (beautiful snout)
 Hypena obsitalis(Hübner, 1813) (Bloxworth snout)
 Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) (snout moth)
 Hypenodes humidalis Doubleday, 1850 (marsh oblique-barred moth)
 Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) (white satin moth)
 Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) (four-spotted footman)
 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) (gypsy moth)
 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) (black arches, nun moth)
 Miltochrista miniata (Forster, 1771) (rosy footman)
 Nudaria mundana (Linnaeus, 1761) (muslin footman)
 Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) (rusty tussock moth, vapourer)
 Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)(wood tiger)
 Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758) (common fan-foot)
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) (ruby tiger)
 Phytometra viridaria (Clerck, 1759) (small purple-barred moth)
 Rivula sericealis (Scopoli, 1763) (straw dot)
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834) (pinion-streaked snout)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) (the herald)
 Setina irrorella (Linnaeus, 1758) (dew moth)
 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) (white ermine)
 Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766) (buff ermine)
 Thumatha senex (Hübner, 1808) (round-winged muslin)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) (cinnabar moth)
 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758) (crimson-speckled flunkey)

Беззубі первинні молі (Eriocraniidae) 

 Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
 Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839)
 Eriocrania salopiella (Stainton, 1854)
 Eriocrania sangii (Wood, 1891)
 Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
 Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)
 Eriocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)
 Paracrania chrysolepidella (Zeller, 1851)

Виїмчастокрилі молі (Gelechiidae) 

 Acompsia cinerella (Clerck, 1759)
 Anacampsis populella (Clerck, 1759)
 Anacampsis temerella (Lienig & Zeller, 1846)
 Anarsia spartiella (Schrank, 1802)
 Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)
 Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)
 Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758)
 Athrips tetrapunctella (Thunberg, 1794)
 Bryotropha affinis (Haworth, 1828)
 Bryotropha desertella (Douglas, 1850)
 Bryotropha domestica (Haworth, 1828)
 Bryotropha politella (Stainton, 1851)
 Bryotropha senectella (Zeller, 1839)
 Bryotropha similis (Stainton, 1854)
 Bryotropha terrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Bryotropha umbrosella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
 Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia notatella (Hübner, 1813)
 Carpatolechia proximella (Hübner, 1796)
 Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
 Caryocolum blandella (Douglas, 1852)
 Caryocolum fraternella (Douglas, 1851)
 Caryocolum marmorea (Haworth, 1828)
 Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812)
 Caryocolum vicinella (Douglas, 1851)
 Caryocolum viscariella (Stainton, 1855)
 Chionodes distinctella (Zeller, 1839)
 Chionodes fumatella (Douglas, 1850)
 Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
 Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
 Eulamprotes atrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eulamprotes immaculatella (Douglas, 1850)
 Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843)
 Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)
 Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
 Gelechia rhombella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gelechia sororculella (Hübner, 1817)
 Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)
 Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)
 Metzneria aestivella (Zeller, 1839)
 Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
 Mirificarma mulinella (Zeller, 1839)
 Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
 Monochroa lucidella (Stephens, 1834)
 Monochroa lutulentella (Zeller, 1839)
 Monochroa palustrella (Douglas, 1850)
 Monochroa suffusella (Douglas, 1850)
 Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)
 Neofaculta ericetella (Geyer, 1832)
 Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) — міль картопляна
 Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794)
 Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794)
 Ptocheuusa paupella (Zeller, 1847)
 Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)
 Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
 Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
 Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa costella (Humphreys & Westwood, 1845)
 Scrobipalpa instabilella (Douglas, 1846)
 Scrobipalpa murinella (Duponchel, 1843)
 Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902)
 Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)
 Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870)
 Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758)
 Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)
 Syncopacma polychromella (Rebel, 1902)
 Syncopacma sangiella (Stainton, 1863)
 Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)
 Teleiodes luculella (Hübner, [1813])
 Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Teleiodes wagae (Nowicki, 1860)
 Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
 Xenolechia aethiops (Humphreys & Westwood, 1845)

П'ядуни (Geometridae) 

 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) (magpie moth)
 Abraxas sylvata (Scopoli, 1763) (clouded magpie)
 Acasis viretata (Hübner, 1799) (yellow-barred brindle)
 Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) (grey birch)
 Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799) (scarce umber)
 Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775) (spring usher)
 Agriopis marginaria (Fabricius, 1776) (dotted border}
 Alcis jubata (Thunberg, 1788) (dotted carpet)
 Alcis repandata (Linnaeus, 1758) (mottled beauty)
 Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) (March moth)
 Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) (orange moth)
 Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775) (streamer)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) (lilac beauty)
 Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) (treble-bar, St. John's Wort inchworm)
 Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (straw belle)
 Asthena albulata (Hufnagel, 1767) (small white wave)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758) (peppered moth)
 Biston strataria(Hufnagel, 1767) (oak beauty)
 Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758) (bordered white, pine looper)
 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) (common wave)
 Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) (common white wave)
 Campaea margaritata (Linnaeus, 1761) (light emerald)
 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) (yellow shell)
 Carsia sororiata (Hübner, 1813) (Manchester treble-bar)
 Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) (royal mantle)
 Cepphis advenaria (Hübner, 1790) (little thorn)
 Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Scotch annulet)
 Chesias legatella Denis & Schiffermüller, 1775 (streak)
 Chesias rufata (Fabricius, 1775) (broom-tip)
 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) (latticed heath)
 Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758) (autumn green carpet)
 Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
 Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) (v-pug)
 Cidaria fulvata (Forster, 1771) (barred yellow)
 Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (ringed carpet)
 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767) (Brussels lace)
 Coenocalpe lapidata (Hübner, 1809) (slender-striped rufous)
 Coenotephria salicata (Denis & Schiffermüller, 1775) (striped twin-spot carpet)
 Colostygia multistrigaria (Haworth, 1809) (mottled grey)
 Colostygia olivata (Denis & Schiffermüller, 1775) (beech-green carpet)
 Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) (green carpet)
 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) (feathered thorn)
 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) (purple bar)
 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) (scalloped oak)
 Cyclophora linearia (Hübner, 1799) (clay triple-lines)
 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) (maiden's blush)
 Cyclophora albipunctata (birch mocha) (Hufnagel, 1767) (birch mocha)
 Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799) (Blair's mocha)
 Deileptenia ribeata (Clerck, 1759) (satin beauty)
 Dyscia fagaria (Thunberg, 1784) (grey scalloped bar)
 Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761) (dark marbled carpet, northern marbled carpet)
 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767) (common marbled carpet)
 Earophila badiata (Denis & Schiffermüller, 1775) (shoulder stripe)
 Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775) (small phoenix)
 Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) (engrailed)
 Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) (broken-barred carpet)
 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) (common heath)
 Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) (canary-shouldered thorn)
 Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859) (large thorn)
 Ennomos erosaria ([Denis and Schiffermüller], 1775) (September thorn)
 Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809) (dusky thorn)
 Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) (August thorn)
 Entephria caesiata (Denis & Schiffermüller, 1775) (grey mountain carpet)
 Entephria flavicinctata (Hübner, 1813) (yellow-ringed carpet)
 Epione repandaria (Hufnagel, 1767) (bordered beauty)
 Epirrhoe alternata (Muller, 1764) (common carpet, white-banded toothed carpet)
 Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775) (galium carpet)
 Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) (small argent and sable)
 Epirrita christyi (Allen, 1906) (pale November moth)
 Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775) (November moth)
 Epirrita filigrammaria (Herrich-Schäffer, 1846) (small autumnal moth, small autumnal carpet)
 Erannis defoliaria (Clerck, 1759) (mottled umber)
 Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) (dingy shell)
 Eulithis mellinata (Fabricius, 1787) (spinach moth)
 Eulithis populata (Linnaeus, 1758) (northern spinach moth)
 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758) (phoenix moth)
 Eulithis testata (Linnaeus, 1761) (chevron moth)
 Euphyia biangulata (Haworth, 1809) (cloaked carpet)
 Euphyia unangulata (Haworth, 1809) (sharp-angled carpet)
 Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 (brindled pug)
 Eupithecia abietaria (Goeze, 1781) (cloaked pug)
 Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) (wormwood pug)
 Eupithecia assimilata Doubleday, 1856 (currant pug)
 Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775) (lime-speck pug)
 Eupithecia denotata (Hübner, 1813) (campanula pug)
 Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848 (thyme pug)
 Eupithecia dodoneata Guenee, 1858 (oak-tree pug)
 Eupithecia exiguata (Hübner, 1813) (mottled pug)
 Eupithecia expallidata Doubleday, 1856 (bleached pug)
 Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856 (Haworth's pug)
 Eupithecia icterata (de Villers, 1789) (tawny speckled pug)
 Eupithecia indigata (Hübner, 1813) (ochreous pug)
 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767) (angle-barred pug)
 Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839) (Freyer's pug)
 Eupithecia lariciata (Freyer, 1841) (larch pug)
 Eupithecia nanata (Hübner, 1813) (narrow-winged pug)
 Eupithecia phoeniceata (Rambur, 1834) (cypress pug)
 Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813) (pimpinel pug)
 Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809) (lead-coloured pug)
 Eupithecia pulchellata Stephens, 1831 (foxglove pug)
 Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775) (juniper pug, juniper looper)
 Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799) (marsh pug)
 Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) (satyr pug)
 Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809) (plain pug)
 Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) (grey pug)
 Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermüller, 1775) (shaded pug)
 Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758) (bordered pug)
 Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 (dwarf pug)
 Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813) (slender pug)
 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852 (white-spotted pug)
 Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848 (triple-spotted pug)
 Eupithecia valerianata (Hübner, 1813) (valerian pug)
 Eupithecia venosata (Fabricius, 1787) (netted pug)
 Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 (goldenrod pug)
 Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) (common pug)
 Eulithis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775) (barred straw)
 Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) (large emerald)
 Gnophos obfuscata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Scotch annulet)
 Gnophos dumetata Treitschke, 1827 (Irish annulet)
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) (double-striped pug)
 Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795) (small emerald)
 Hemithea aestivaria (Hübner, 1789) (common emerald)
 Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermüller, 1775) (waved carpet)
 Hydria undulata (Linnaeus, 1758) (scallop shell)
 Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) (July highflyer)
 Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermüller, 1775) (May highflyer)
 Hydriomena ruberata (Freyer, 1831) (ruddy highflyer)
 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) (barred red)
 Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) (pale oak beauty)
 Idaea aversata (Linnaeus, 1758) (riband wave)
 Idaea biselata (Hufnagel, 1767) (small fan-footed wave)
 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) (single-dotted wave)
 Idaea fuscovenosa(Goeze, 1781) (dwarf cream wave)
 Idaea muricata (Hufnagel, 1767) (purple-bordered gold)
 Idaea straminata (Borkhausen, 1794) (plain wave)
 Idaea seriata (Schrank, 1802) (small dusty wave)
 Idaea subsericeata (Haworth, 1809) (satin wave)
 Idaea seriata  (Schrank, 1802) (small dusty wave)
 Jodis lactearia (Linnaeus, 1758) (little emerald)
 Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775) (water carpet)
 Larentia clavaria (Haworth, 1809) (mallow)
 Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) (scorched carpet)
 Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) (seraphim)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) (clouded border)
 Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) (white-pinion spotted)
 Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) (clouded silver)
 Lycia hirtaria (Clerck, 1759) (brindled beauty)
 Lycia zonaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (belted beauty)
 Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775) (sharp-angled peacock)
 Macaria liturata (Clerck, 1759) (tawny-barred angle)
 Macaria notata (Linnaeus, 1758) (peacock moth)
 Macaria wauaria (Linnaeus, 1758) (v-moth)
 Martania taeniata (Stephens, 1831) (barred carpet)
 Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) (beautiful carpet)
 Mesotype didymata (Linnaeus, 1758) (twin-spot didymata)
 Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) (gem moth)
 Odezia atrata (Linnaeus, 1758) (chimney sweeper)
 Odontopera bidentata (Clerck, 1759) (scalloped hazel)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) (winter moth)
 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) (brimstone moth)
 Orthonama vittata (Borkhausen, 1794) (oblique carpet)
 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) (swallow-tailed moth)
 Paradarisa consonaria (Hübner, 1799) (brindled square spot)
 Pasiphila debiliata (Hübner, 1817) (bilberry pug)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758) (green pug)
 Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) (dark spinach)
 Perconia strigillaria (Hübner, 1787) (grass wave)
 Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (willow beauty)
 Perizoma affinitata (Stephens, 1831) (rivulet moth)
 Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775) (grass rivulet moth)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) (small rivulet moth)
 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809) (barred rivulet moth)
 Perizoma blandiata (Denis & Schiffermüller, 1775) (pretty pinion)
 Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792) (sandy carpet, sandy rivulet)
 Perizoma minorata (Treitschke, 1828) (heath rivulet)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) (brown silver-line)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (pale brindled beauty)
 Philereme transversata (Hufnagel, 1767) (dark umber)
 Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775) (brown scallop)
 Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) (scorched wing)
 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) (barred umber)
 Plemyria rubiginata(Denis & Schiffermüller, 1775) (blue-bordered carpet)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) (speckled yellow)
 Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) (grass emerald)
 Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783) (small seraphim)
 Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758) (argent and sable moth)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) (vestal moth)
 Scopula emutaria (Hübner, [1809]) (rosy wave)
 Scopula floslactata (Haworth, 1809) (cream wave)
 Scopula imitaria (Hübner, 1799) (small blood-vein)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) (mullein wave)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) (shaded broad-bar)
 Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) (July belle)
 Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763) (lead belle)
 Selenia dentaria (Fabricius, 1775) (early thorn)
 Selenia lunularia (Hübner, 1788) (lunar thorn)
 Selidosema brunnearia(de Villers, 1789) (bordered grey)
 Thera britannica (Turner, 1925) (spruce carpet)
 Thera cognata (Thunberg, 1792) (chestnut-coloured carpet, Durham juniper moth)
 Thera firmata (Hübner, 1822) (pine carpet)
 Thera juniperata (Linnaeus, 1758) (juniper carpet moth)
 Thera obeliscata (Hübner, 1787) (grey pine carpet)
 Theria primaria (Haworth, 1809) (early moth)
 Timandra comae Schmidt, 1931 (blood-vein)
 Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) (early tooth-striped moth)
 Venusia cambrica Curtis, 1839 (Welsh wave)
 Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806) (red carpet moth)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) (flame carpet moth)
 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) (dark-barred twin-spot carpet moth)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) (garden carpet moth)
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775) (silver-ground carpet moth)
 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) (red twin-spot carpet moth)

Гліфіптеригіди (Glyphipterigidae) 

 Acrolepia autumnitella Curtis, 1838
 Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956)
 Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)
 Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834) 
 Glyphipterix schoenicolella Boyd, 1859
 Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834) 
 Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)
 Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
 Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
 Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
 Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
 Caloptilia azaleella (Brants, 1913) — міль азалієва
 Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928)
 Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
 Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)
 Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)
 Caloptilia robustella Jackh, 1972
 Caloptilia rufipennella Hübner, 1796
 Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
 Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)
 Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986 — мінуюча міль каштанова
 Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835
 Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
 Parornix anglicella (Stainton, 1850)
 Parornix betulae (Stainton, 1854)
 Parornix devoniella (Stainton, 1850)
 Parornix loganella (Stainton, 1848)
 Parornix scoticella (Stainton, 1850)
 Parornix torquillella (Zeller, 1850)
 Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
 Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851)
 Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
 Phyllonorycter emberizaepenella (Bouche, 1834)
 Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)
 Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)
 Phyllonorycter hostis Triberti, 2007
 Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter leucographella (Zeller, 1850)
 Phyllonorycter maestingella (Muller, 1764)
 Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1805)
 Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851)
 Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856)
 Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter quinqueguttella (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)
 Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848)
 Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter scopariella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
 Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter trifasciella (Haworth, 1828)
 Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817)
 Phyllonorycter viminetorum (Stainton, 1854)
 Caloptilia leucapennella (Stephens, 1835)

Молі-блищанки (Heliozelidae) 
 Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885
 Heliozela resplendella (Stainton, 1851)
 Heliozela sericiella (Haworth, 1828)

Тонкопряди (Hepialidae) 

 Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) — тонкопряд хмелевий
 Pharmacis fusconebulosa (De Geer, 1778)
 Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 1758)
 Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)

Мінно-чохликові молі (Incurvariidae) 

 Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796)
 Incurvaria pectinea Haworth, 1828
 Incurvaria praelatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)

Коконопряди (Lasiocampidae) 

 Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
 Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
 Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Молі-крихітки (Lyonetiidae) 

 Leucoptera laburnella (Stainton, 1851)
 Leucoptera lotella (Stainton, 1859)
 Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
 Leucoptera orobi (Stainton, 1869)
 Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813)
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)

Молі зубаті (Micropterigidae) 
 Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
 Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
 Micropterix mansuetella Zeller, 1844

Вузькокрилі молі (Momphidae) 

 Mompha langiella (Hübner, 1796)
 Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mompha lacteella (Stephens, 1834)
 Mompha ochraceella (Curtis, 1839)
 Mompha propinquella (Stainton, 1851)
 Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)
 Mompha locupletella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mompha raschkiella (Zeller, 1839)
 Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845)
 Mompha conturbatella (Hübner, [1819])

Молі-малюки (Nepticulidae) 

 Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)
 Bohemannia quadrimaculella (Boheman, 1851)
 Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
 Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
 Ectoedemia heringi (Toll, 1934)
 Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839)
 Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
 Ectoedemia rubivora (Wocke, 1860)
 Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
 Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)
 Enteucha acetosae (Stainton, 1854)
 Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella alnetella (Stainton, 1856)
 Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
 Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella aurella (Fabricius, 1775)
 Stigmella auromarginella (Richardson, 1890)
 Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
 Stigmella catharticella (Stainton, 1853)
 Stigmella centifoliella (Zeller, 1848)
 Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894)
 Stigmella continuella (Stainton, 1856)
 Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
 Stigmella dryadella (O. Hofmann, 1868)
 Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)
 Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
 Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
 Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832)
 Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
 Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
 Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
 Stigmella luteella (Stainton, 1857)
 Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)
 Stigmella malella (Stainton, 1854)
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella myrtillella (Stainton, 1857)
 Stigmella nylandriella (Tengstrom, 1848)
 Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)
 Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
 Stigmella paradoxa (Frey, 1858)
 Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
 Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
 Stigmella poterii (Stainton, 1857)
 Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella salicis (Stainton, 1854)
 Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
 Stigmella spinosissimae (Waters, 1928)
 Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella svenssoni (Johansson, 1971)
 Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
 Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
 Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
 Trifurcula cryptella (Stainton, 1856)
 Trifurcula eurema (Tutt, 1899)
 Trifurcula immundella (Zeller, 1839)
 Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843)

Совки (Noctuidae) 

 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) (spectacle)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) (dark spectacle)
 Acronicta auricoma ([Denis and Schiffermüller], 1775) (scarce dagger)
 Acronicta leporina (Linnaeus, 1758) (the miller)
 Acronicta alni (Linnaeus, 1767) (alder moth)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758) (grey dagger)
 Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775) (sweet gale moth)
 Acronicta menyanthidis (Esper, 1789) (light knot grass)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) (knot grass)
 Actebia praecox (Linnaeus, 1758) (Portland moth)
 Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775) (beaded chestnut)
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758) (flounced chestnut)
 Agrochola lunosa (Haworth, 1809) (lunar underwing)
 Agrochola lota (Clerck, 1759) (red-line quaker)
 Agrochola macilenta (Hübner, 1809) (yellow-line quaker)
 Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766) (the brick)
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775) (light feathered rustic)
 Agrotis clavis  (Hufnagel, 1766) (heart and club)
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) (heart and dart)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) (dark sword-grass, black cutworm, greasy cutworm, floodplain cutworm)
 Agrotis ripae Hübner, 1823 (sand dart)
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) (turnip moth)
 Agrotis trux (Hübner, 1824) (crescent dart)
 Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) (archer's dart)
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) (green-brindled crescent)
 Amphipoea crinanensis (Burrows, 1908) (Crinan ear)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830) (saltern ear moth)
 Amphipoea lucens (Freyer, 1845) (large ear moth)
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761) (ear moth)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949 (Svensson's copper underwing)
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) (copper underwing, humped green fruitworm, pyramidal green fruitworm)
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759) (mouse moth)
 Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermüller, 1775) (green arches)
 Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761) (beautiful yellow underwing)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766) (nutmeg moth, clover cutworm)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758) (grey chi)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermüller, 1775) (large nutmeg)
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766) (clouded brindle)
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea furva (Denis & Schiffermüller, 1775) (confused moth)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775) (light arches)
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) (dark arches)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809) (crescent striped moth)
 Apamea remissa (Hübner, 1809) (dusky brocade)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788) (slender brindle)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766) (rustic shoulder-knot, bordered apamea)
 Apamea sublustris (Esper, 1788) (reddish light arches)
 Apamea unanimis (Hübner, 1813) (small clouded brindle)
 Aporophyla australis (Boisduval, 1829) (feathered brindle)
 Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848) (northern deep-brown dart)
 Aporophyla nigra (Haworth, 1809) (black rustic)
 Fissipunctia ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775) (dingy shears)
 Archanara dissoluta(Treitschke, 1825) (brown-veined wainscot moth)
 Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766) (sprawler)
 Atethmia centrago (Haworth, 1809) (centre-barred sallow)
 Autographa bractea (Denis & Schiffermüller, 1775) (gold spangle)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758) (silver Y)
 Autographa jota (Linnaeus, 1758) (plain golden Y)
 Autographa pulchrina (Haworth, 1809) (beautiful golden Y)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761) (the flame)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776) (minor shoulder-knot)
 Cryphia domestica (Hufnagel, 1766) (marbled beauty)
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766) (Burren green)
 Caradrina morpheus(Hufnagel, 1766) (mottled rustic)
 Paradrina clavipalpis Scopoli, 1763 (pale mottled willow)
 Celaena haworthii (Curtis, 1829) (Haworth's minor)
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758) (broom moth)
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758) (antler moth)
 Cerastis rubricosa(Denis & Schiffermüller, 1775) (red chestnut)
 Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) (treble lines)
 Rusina ferruginea (Esper, 1785) (brown rustic)
 Coenobia rufa (Haworth, 1809) (small rufous)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) (nut-tree tussock)
 Conisania andalusica (Staudinger, 1859) (Barrett's marbled coronet)
 Conistra ligula (Esper, 1791) (dark chestnut)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) (chestnut moth)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) (dun-bar)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775) (coronet moth)
 Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761) (wormwood moth)
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermüller, 1775) (chamomile shark)
 Cucullia umbratica(Linnaeus, 1758) (shark moth)
 Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758) (mullein moth)
 Dasypolia templi (Thunberg, 1792) (brindled ochre)
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775) (silver barred)
 Lithacodia uncula (Clerck, 1759) (silver hook)
 Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766) (marbled white spot)
 Denticucullus pygmina (Haworth, 1809) (small wainscot moth)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) (burnished brass)
 Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775) (purple clay)
 Diarsia dahlii (Hübner, 1813) (barred chestnut)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775) (ingrailed clay)
 Diarsia rubi (Vieweg, 1790) (small square-spot)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) (figure-of-eight moth)
 Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) (brindled green)
 Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) (silver cloud)
 Enargia paleacea (Esper, 1788) (angle-striped sallow)
 Eugnorisma glareosa (Esper, 1788) (autumnal rustic)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) (small angle shades)
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) (the satellite)
 Eurois occulta (Linnaeus, 1758) (great brocade, great gray dart)
 Euxoa cursoria(Hufnagel, 1766) (coast dart)
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761) (garden dart)
 Euxoa nigrofusca (Esper, 1788) (white-line dart)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775) (square-spot dart)
 Capsula algae (Esper, 1789) (rush wainscot moth)
 Capsula sparganii (Esper, 1790) (Webb's wainscot moth)
 Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775) (frosted orange)
 Graphiphora augur (Fabricius, 1775) (double dart, soothsayer moth)
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758) (merveille du jour)
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761) (shears moth)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermüller, 1775) (tawny shears, pod lover)
 Hadena bicruris(Hufnagel, 1766) (lychnis)
 Hadena caesia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766) (marbled coronet)
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766) (broad-barred white)
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (scarce bordered straw, cotton bollworm, corn earworm, Old World bollworm, African bollworm)
 Heliothis nubigera (eastern bordered straw) (Herrich-Schäffer, 1851)
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Helotropha leucostigma (Hübner, 1808) (crescent moth)
 Hoplodrina ambigua) (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vine's rustic
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775) (the rustic)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) (uncertain moth)
 Hydraecia micacea (Esper, 1789) (rosy rustic)
 Hyppa rectilinea (Esper, 1788) (Saxon moth)
 Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775) (olive moth)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermüller, 1775) (beautiful brocade)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775) (dog's tooth moth)
 Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) (pale-shouldered brocade)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) (bright-line brown-eye)
 Lacanobia w-latinum(Hufnagel, 1766) (light brocade)
 Apamea ophiogramma (Esper, 1794) (double lobed moth)
 Leucania loreyi (Duponchel, 1827) (false army worm)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761) (shoulder-striped wainscot moth)
 Lithophane leautieri Boisduval, 1829 (Blair's shoulder-knot)
 Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) (grey shoulder-knot)
 Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809) (tawny pinion)
 Lithophane socia(Hufnagel, 1766) (pale pinion)
 Mesoligia literosa (Haworth, 1809) (rosy minor)
 Luperina nickerlii (Freyer, 1845) (sandhill rustic)
 Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775) (flounced rustic)
 Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775) (true lover's knot)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) (cabbage moth)
 Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) (dot moth)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775) (cloaked minor)
 Mniotype adusta (Esper, 1790) (dark brocade)
 Mormo maura (Linnaeus, 1758) (old lady, black underwing)
 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) (white-point)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) (the clay)
 Mythimna l-album (Linnaeus, 1767) (L-album wainscot moth)
 Mythimna litoralis (Curtis, 1827) (shore wainscot)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775) (brown-line bright-eye)
 Mythimna impura (Hübner, 1808) (smoky wainscot moth)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) (common wainscot moth)
 Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775) (striped wainscot moth)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825) (southern wainscot moth)
 Mythimna turca (Linnaeus, 1761) (double line)
 Mythimna vitellina (Hübner, 1808) (the delicate)
 Mythimna unipuncta (Haworth, 1809) (true armyworm moth, white-speck moth, common armyworm)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758) (the Gothic)
 Noctua comes Hübner, 1813 (lesser yellow underwing)
 Noctua fimbriata (Schreber, 1759) (broad-bordered yellow underwing)
 Noctua interjecta Hübner, 1803 (least yellow underwing)
 Noctua janthe (Borkhausen, 1792) (lesser broad-bordered yellow underwing)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) (large yellow underwing)
 Nonagria typhae (Thunberg, 1784) (bulrush wainscot moth)
 Nyctobrya muralis(Forster, 1771) (marbled green)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) (flame shoulder)
 Oligia fasciuncula (Haworth, 1809) (middle-barred minor)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775) (tawny marbled minor)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) (marbled minor)
 Oligia versicolor (Borkhausen, 1792) (rufous minor)
 Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775) (powdered Quaker)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) (common Quaker)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775) (small Quaker)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775) (blossom underwing)
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) (clouded drab)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) (Hebrew character)
 Orthosia opima (Hübner, 1809) (northern drab)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766) (feathered ear)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) (small yellow underwing)
 Panolis flammea (pine beauty) (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Papestra biren (glaucous shears) (Goeze, 1781)
 Parastichtis suspecta (the suspected) (Hübner, 1817)
 Peridroma saucia (pearly underwing, variegated cutworm) (Hübner, 1808)
 Perigrapha munda (twin-spotted Quaker) (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phlogophora meticulosa (angle shades) (Linnaeus, 1758)
 Photedes captiuncula (Treitschke, 1825) (least minor)
 Photedes minima (Haworth, 1809) (small dotted buff)
 Plusia festucae (Linnaeus, 1758) (gold spot)
 Polia bombycina(Hufnagel, 1766) (pale shining brown)
 Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) (grey arches)
 Polychrysia moneta (Fabricius, 1787) (golden plusia)
 Polymixis lichenea (Hübner, 1813) (feathered ranunculus)
 Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) (black-banded polymixis)
 Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775) (spotted clover)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) (bordered sallow)
 Rhizedra lutosa (Hübner, 1803) (large wainscot, Isle of Wight wainscot)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766) (dotted rustic)
 Sideridis rivularis (Fabricius, 1775) (campion)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781) (bordered Gothic)
 Sideridis turbida (Esper, 1790) (white colon)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808) (beet armyworm, small mottled willow moth, asparagus fern caterpillar)
 Spodoptera cilium Guenée, 1852 (dark mottled willow, lawn caterpillar, grasslawn armyworm)
 Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758) (northern rustic)
 Stilbia anomala (Haworth, 1812) (false footman, anomalous)
 Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) (poplar grey)
 Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758) (scarce silver Y)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) (straw underwing)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775) (hedge rustic)
 Tholera decimalis (Poda, 1761) (feathered Gothic)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758) (orange sallow)
 Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775) (slender burnished brass)
 Trichoplusia ni (Hübner, 1803) (cabbage looper)
 Trigonophora flammea (Esper, 1785) (flame brocade)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766) (sallow moth)
 Xanthia togata (Esper, 1788) (pink-barred sallow)
 Xestia agathina (Esper, 1790)  (heath rustic)
 Xestia baja  Denis & Schiffermüller, 1775  (dotted clay)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) (setaceous Hebrew character)

Ноліди (Nolidae) 

 Earias clorana Linnaeus, 1758
 Meganola albula Denis & Schiffermüller, 1775
 Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
 Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Зубницеві (Notodontidae) 

 Cerura vinula (Linnaeus, 1758) (puss moth)
 Clostera pigra (Hüfnagel, 1766) (small chocolate-tip)
 Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775) (marbled brown)
 Drymonia ruficornis (Hübner, 1819) (lunar marbled brown)
 Furcula bifida (Brahm, 1787) (poplar kitten)
 Furcula furcula (Clerck, 1759) (sallow kitten)
 Leucodonta bicoloria (Linnaeus, 1767) (white prominent)
 Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758) (iron prominent)
 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) (pebble prominent)
 Odontosia carmelita (Esper, 1799) (scarce prominent)
 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) (buff-tip)
 Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) (lesser swallow prominent)
 Pheosia tremula (Linnaeus, 1758) (swallow prominent)
 Pterostoma palpina Clerck, 1759) (pale prominent)
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) (coxcomb prominent)
 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) (lobster moth, lobster prominent)

Ширококрилі молі (Oecophoridae) 

 Alabonia geoffrella (Linnaeus, 1767)
 Batia lambdella (Donovan, 1793)
 Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
 Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
 Dasystoma salicella (Hübner, 1796)
 Denisia similella (Hübner, 1796)
 Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Esperia sulphurella (Fabricius, 1775)
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
 Oegoconia quadripuncta (Haworth, 1828)
 Pleurota bicostella (Clerck, 1759)
 Semioscopis avellanella (Hübner, [1793])
 Semioscopis steinkellneriana ([Denis and Schiffermüller], 1775)

Опостегіди (Opostegidae) 

 Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
 Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Peleopodidae 
 Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Plutellidae 
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) — міль капустяна
 Plutella porrectella (Linnaeus, 1758)
 Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832)
 Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)
 Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839)

Praydidae 
 Prays fraxinella Bjerkander, 1784

Prodoxidae 
 Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
 Lampronia luzella (Hübner, 1817)
 Lampronia pubicornis (Haworth, 1828)

Мішечниці (Psychidae) 
 Diplodoma laichartingella (Goeze, 1783)
 Epichnopterix plumella Denis & Schiffermüller, 1775
 Luffia ferchaultella (Stephens, 1850)
 Psyche casta Pallas, 1767

Пальцекрилки (Pterophoridae) 

 Adaina microdactyla (Hübner, 1813)
 Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
 Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
 Capperia britanniodactylus (Gregson, 1867)
 Crombrugghia laetus (Zeller, 1847)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
 Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813)
 Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
 Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
 Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Platyptilia isodactylus (Zeller, 1852)
 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
 Stenoptilia millieridactylus (Bruand, 1861)
 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
 Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)

Вогнівки (Pyralidae) 

 Achroia grisella (Fabricius, 1794)
 Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
 Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
 Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
 Anerastia lotella (Hübner, 1813)
 Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
 Cadra calidella (Guenee, 1845)
 Cadra cautella (Walker, 1863)
 Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811)
 Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ephestia elutella (Hübner, 1796)
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Hellula undalis (Fabricius, 1781)
 Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775))
 Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
 Matilella fusca (Haworth, 1811)
 Nephopterix angustella (Hübner, 1796)
 Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
 Pempelia palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
 Phycitodes saxicola (small clouded knot-horn) (Vaughan, 1870)
 Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)

Сатурнієві (Saturniidae) 

 Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) — сатурнія мала

Сцитридіди (Scythrididae) 
 Scythris crassiuscula (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris grandipennis (Haworth, 1828)
 Scythris picaepennis (Haworth, 1828)

Склівки (Sesiidae) 

 Pyropteron muscaeforme (Esper, 1783)
 Sesia apiformis (Clerck, 1759)
 Sesia bembeciformis (Hübner, 1806)
 Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
 Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)

Schreckensteiniidae 
 Schreckensteinia festaliella (Hübner, [1819])

Бражникові (Sphingidae) 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — бражник мертва голова
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)  — бражник берізковий
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) — бражник олеандровий
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) — бражник винний
 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) — бражник винний малий
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) — бражник скабіозовий
 Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
 Hyles gallii (Rottemburg, 1775) — бражник підмаренниковий
 Hyles livornica (Esper, 1780) — бражник ліворнський
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758) — бражник тополевий
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) — язикан звичайний
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) — бражник липовий
 Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) — бражник очкастий

Молі справжні (Tineidae) 

 Dryadaula pactolia Meyrick, 1902
 Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)
 Monopis laevigella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Monopis obviella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Nemapogon cloacella (Haworth, 1828)
 Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
 Nemapogon ruricolella (Stainton, 1859)
 Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
 Psychoides filicivora (Meyrick, 1937)
 Psychoides verhuella Bruand, 1853
 Tinea dubiella Stainton, 1859
 Tinea flavescentella Haworth, 1828
 Tinea pallescentella Stainton, 1851
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758
 Tinea semifulvella Haworth, 1828
 Tinea trinotella Thunberg, 1794
 Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
 Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)

 Однобарвні молі-мінери (Tischeriidae) 

 Coptotriche marginea (Haworth, 1828)
 Tischeria dodonea Stainton, 1858
 Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

 Листовійки (Tortricidae) 

 Acleris abietana (Hübner, 1822)
 Acleris aspersana (Hübner, 1817)
 Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
 Acleris caledoniana (Stephens, 1852)
 Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846)
 Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris effractana (Hübner, [1799])
 Acleris emargana (Fabricius, 1775)
 Acleris ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hyemana (Haworth, 1811)
 Acleris laterana (Fabricius, 1794)
 Acleris literana (Linnaeus, 1758)
 Acleris notana (Donovan, 1806)
 Acleris permutana (Duponchel, 1836)
 Acleris rhombana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris rufana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)
 Acleris sparsana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aethes cnicana (Westwood, 1854)
 Aethes francillana (Fabricius, 1794)
 Aethes piercei Obraztsov, 1952
 Aethes rubigana (Treitschke, 1830)
 Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
 Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
 Ancylis achatana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylis badiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylis geminana (Donovan, 1806)
 Ancylis diminutana (Haworth, 1811)
 Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830)
 Ancylis obtusana (Haworth, 1811)
 Ancylis uncella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)
 Aphelia viburnana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aphelia paleana (Hübner, 1793)
 Aphelia unitana (Hübner, 1799)
 Apotomis betuletana (Haworth, 1811)
 Apotomis capreana (Hübner, 1817)
 Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
 Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
 Apotomis turbidana Hübner, 1825
 Archips crataegana (Hübner, 1799)
 Archips podana (Scopoli, 1763)
 Archips rosana (Linnaeus, 1758)
 Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)
 Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
 Bactra furfurana (mottled marble) (Haworth, 1811)
 Bactra lancealana (Hübner, 1799)
 Bactra robustana (Christoph, 1872)
 Bactra venosana (Zeller, 1847)
 Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799)
 Capua vulgana (Frolich, 1828)
 Celypha aurofasciana (Haworth, 1811)
 Celypha cespitana (Hübner, 1817)
 Syricoris lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Celypha rivulana (Scopoli, 1763)
 Celypha rufana (Scopoli, 1763)
 Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
 Clavigesta purdeyi (Durrant, 1911)
 Clavigesta sylvestrana (Curtis, 1850)
 Clepsis consimilana (Hübner, 1817)
 Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)
 Clepsis senecionana (Hübner, 1819)
 Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
 Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia conspersana Douglas, 1846
 Cnephasia longana (Haworth, 1811)
 Cnephasia pasiuana (meadow shade) (Hübner, 1799)
 Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
 Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
 Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
 Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811)
 Cochylis atricapitana (Stephens, 1852)
 Cochylis dubitana (Hübner, 1799)
 Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854)
 Cochylis hybridella (Hübner, 1813)
 Cochylis nana (Haworth, 1811)
 Cochylis pallidana Zeller, 1847
 Crocidosema plebejana Zeller, 1847
 Cydia amplana (Hübner, 1799)
 Cydia coniferana (Saxesen, 1840)
 Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
 Cydia microgrammana (Guenee, 1845)
 Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
 Cydia succedana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
 Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)
 Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha consortana Stephens, 1852
 Dichrorampha montanana (Duponchel, 1843)
 Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
 Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
 Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)
 Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935
 Ditula angustiorana (Haworth, 1811)
 Eana penziana (Thunberg, 1791)
 Eana osseana (Scopoli, 1763)
 Enarmonia formosana (Scopoli, 1763)
 Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Endothenia marginana (Haworth, 1811)
 Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
 Endothenia ustulana (Haworth, 1811)
 Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
 Epiblema costipunctana (Haworth, 1811)
 Epiblema scutulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)
 Epiblema turbidana (Treitschke, 1835)
 Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
 Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
 Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767)
 Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
 Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)
 Epinotia fraternana (Haworth, 1811)
 Epinotia immundana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Epinotia maculana (Fabricius, 1775)
 Epinotia mercuriana (Frolich, 1828)
 Epinotia nanana (Treitschke, 1835)
 Epinotia nemorivaga (Tengstrom, 1848)
 Epinotia nigricana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia nisella (Clerck, 1759)
 Epinotia pygmaeana (Hübner, [1799])
 Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
 Epinotia signatana (Douglas, 1845)
 Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
 Epinotia subocellana (Donovan, 1806)
 Epinotia subsequana (Haworth, 1811)
 Epinotia tedella (Clerck, 1759)
 Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)
 Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758)
 Eriopsela quadrana (Hübner, 1813)
 Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817)
 Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eucosma cana (Haworth, 1811)
 Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
 Eucosma tripoliana (Barrett, 1880)
 Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eulia ministrana (Linnaeus, 1758)
 Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)
 Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
 Grapholita funebrana Treitschke, 1835
 Grapholita janthinana (Duponchel, 1843)
 Grapholita tenebrosana Duponchel, 1843
 Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
 Grapholita internana (Guenee, 1845)
 Grapholita jungiella (Clerck, 1759)
 Grapholita lunulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Grapholita molesta (Busck, 1916)
 Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883)
 Gynnidomorpha minimana (Caradja, 1916)
 Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)
 Gypsonoma dealbana (Frolich, 1828)
 Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
 Hedya ochroleucana  (Frolich, 1828) 
 Hedya pruniana (Hübner, 1799)
 Hysterophora maculosana (Haworth, 1811)
 Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
 Lobesia abscisana (Doubleday, 1859)
 Lobesia littoralis (Westwood & Humphreys, 1845)
 Lobesia reliquana (Hübner, 1825)
 Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
 Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)
 Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
 Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)
 Notocelia roborana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
 Notocelia tetragonana (Stephens, 1834)
 Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
 Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
 Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
 Olethreutes palustrana (Lienig & Zeller, 1846)
 Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)
 Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pammene argyrana (Hübner, 1799)
 Pammene albuginana (Guenée, 1845)
 Pammene aurana (Fabricius, 1775)
 Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
 Pammene germmana (Hübner, [1799])
 Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863)
 Pammene gallicana (Guenee, 1845)
 Pammene ochsenheimeriana (Lienig and Zeller, 1846)
 Pammene obscurana (Stephens, 1834)
 Pammene populana (Fabricius, 1787)
 Pammene regiana (Zeller, 1849)
 Pammene rhediella (Clerck, 1759)
 Pammene spiniana (Duponchel, 1843)
 Pammene splendidulana (Guenee, 1845)
 Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
 Pandemis corylana (Fabricius, 1794)
 Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phalonidia affinitana (Douglas, 1846)
 Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Phiaris micana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)
 Philedone gerningana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Philedonides lunana (Thunberg, 1784)
 Phtheochroa inopiana(Haworth, 1811)
 Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
 Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
 Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
 Blastesthia posticana (Zetterstedt, 1839)
 Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
 Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Rhopobota naevana (Hübner, 1817)
 Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
 Spilonota laricana (Heinemann, 1863)
 Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Stictea mygindiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Strophedra nitidana (Fabricius, 1794)
 Syndemis musculana (Hübner, 1799)
 Thiodia citrana (Hübner, 1799)
 Tortricodes alternella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758
 Zeiraphera griseana (Hübner, 1799)
 Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
 Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840)

 Молі горностаєві (Yponomeutidae) 

 Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
 Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
 Argyresthia glaucinella Zeller, 1839
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
 Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
 Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833)
 Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)
 Argyresthia spinosella Stainton, 1849
 Argyresthia arceuthina Zeller, 1839
 Argyresthia dilectella Zeller, 1847
 Argyresthia laevigatella Herrich-Schäffer, 1855
 Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871
 Argyresthia cupressella Walsingham, 1890
 Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
 Kessleria saxifragae (Stainton, 1868)
 Ocnerostoma friesei Svensson, 1966
 Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847
 Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)
 Paraswammerdamia lutarea (Goeze, 1783)
 Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)
 Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)
 Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855
 Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
 Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)
 Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta malinellus Zeller, 1838 — міль горностаєва яблунева
 Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758) — міль горностаєва плодова
 Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Zelleria hepariella Stainton, 1849

 Серпокрилі молі (Ypsolophidae) 

 Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)
 Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
 Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)

 Строкатки (Zygaenidae) 
 Adscita statices (Linnaeus, 1758)
 Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena lonicerae'' (Scheven, 1777)

Примітки

Посилання 
 Fauna Europaea
 Watson and Dallwitz Interactive keys. Family and genera descriptions.
 Moths Ireland Species lists (Micromoths separate). Maps.
 Habitas
 Database of Irish Lepidoptera.1 Macrohabitats, microsites and traits of Noctuidae and butterflies
 Markku Savela's Lepidoptera and Some Other Life Forms Detailed taxonomy, distribution, some images
 An inventory of the moths of the major habitats around Lough Carra, Co.Mayo
 Lepiforum
 Lepidoptera and their ecology
 Difficult Species Guide (Butterfly Conservation)
 Micro moth distribution maps (Butterfly Conservation)

Лускокрилі
Фауна Ірландії
Ірландії